

Sigle 
 Epidermal growth factor  – Fattore di crescita dell'epidermide
 European Genetics Foundation – Fondazione Europea per la Genetica
 European Gendarmerie Force – Forza di gendarmeria europea o Eurogendfor
 European Go Federation – Federazione Europea di Go

Codici 
 EGF – codice vettore ICAO di American Eagle Airlines